Teatercentrum kan avse:

 Teatercentrum (Finland)
 Teatercentrum (Sverige)